Splendid peut désigner :
 l'adjectif splendide en anglais ;

Toponyme 

 Hôtel Splendid, un hôtel situé sur la commune de Dax, dans le département français des Landes ;
 Splendid China Folk Village, un parc à thème situé à Shenzhen en Chine.

Arts 
 Cinéma Splendid de Langoiran, une salle de spectacle située à Langoiran, dans le département de la Gironde, en France ;
 Le Splendid, un café-théâtre fondé par un collectif d'auteurs/acteurs en 1974 à Paris ;
 La troupe du Splendid, fondatrice du café-théâtre précédemment cité ;
 Le Grand Orchestre du Splendid, un groupe français créé en 1977 au café-théâtre Le Splendid.

Bateaux et sous-marins 
 Splendid, un ferry mis en service en 1994 ;
 , plusieurs navires de la Royal Navy.